El Príncipe Cristóbal de Schleswig-Holstein (n. 22 de agosto de 1949) ha sido el jefe de la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (comúnmente conocida como Casa de Glücksburg) y, por agnática primogenitura, de toda la Casa de Oldenburgo desde 1980. Es el corriente titular del Ducado de Schleswig-Holstein y Duque de Glücksburg, tradicionalmente estilado como Su Alteza. Es un descendiente por línea masculina de Cristián III de Dinamarca, y también es descendiente de numerosos monarcas más recientes, incluida la reina Victoria, el emperador Alejandro II de Rusia y varios reyes daneses más recientes.

Los miembros de la casa incluyen a los monarcas reinantes de Dinamarca, Noruega y Reino Unido, y al depuesto monarca de Grecia.

Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
La Casa de Oldenburgo —en una de sus ramas cadetes— es patrilinealmente la casa real de Dinamarca (desde 1448) y Noruega (1450-1818 y desde 1905), ha sido la dinastía reinante de varios países incluyendo Grecia, Suecia y Rusia, y también incluyen al heredero al trono del Reino Unido. Como tal, Cristóbal es el jefe agnático de la familia que incluye a Margarita II de Dinamarca, Harald V de Noruega, Constantino II de Grecia y, patrilinealmente, el Rey Carlos III del Reino Unido. Su tatarabuelo, el Duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, era el hermano mayor de Cristián IX de Dinamarca, y a través de él Cristóbal es heredero por primogenitura masculina al título danés de Duque de Glücksburg conferido por la corona danesa en 1825. Cristóbal también es descendiente de la reina Victoria y Alejandro II de Rusia, y está en la línea de sucesión al trono británico.

Vida 
Cristóbal nació en el castillo de Louisenlund en Güby, Alemania, como el hijo mayor del Duque Pedro de Schleswig-Holstein (1922-1980) y su esposa la Princesa María Alicia de Schaumburg-Lippe (n. 1923). Tiene un diploma en Ingeniería agrícola. También sirvió como reservista en el Ejército alemán durante dos años con el rango de teniente.

Sucedió a la jefatura de la casa ducal el 30 de septiembre de 1980 tras la muerte de su padre. Mientras que la posesión de los ducados unidos de Schleswig y Holstein había sido asignada por una serie de guerras y tratados desde la Primera Guerra de Schleswig de 1848 y el Protocolo de Londres de 1852, el título ducal fue llevado por el padre de Cristóbal y su abuelo paterno (heredado de su bisabuelo, el Duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en 1934). No obstante, Cristóbal es conocido también por el título que es compartido por los varones cadetes de la dinastía, como "Príncipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg".

Desde 1980, Cristóbal dirige el consejo de la fundación familiar que posee el castillo ancestral, el castillo de Glücksburg. Es miembro fundador del GLC Glücksburg Consulting Group y sirve como director del consejo. Reside en Grünholz, cerca de Schwansen, donde tiene intereses en agricultura, silvicultura y bienes inmobiliarios. Es propietario de las fincas de Grünholz y Bienebek y es uno de los mayores terratenientes de Schleswig-Holstein. Su hermana, la Princesa Ingeborg, dirige el consejo de otra fundación familiar, el Stiftung Louisenlund.

Familia 
Cristóbal contrajo matrimonio con la Princesa Isabel de Lippe-Weissenfeld (n. 1957), hija del Príncipe Alfredo de Lippe-Weissenfeld y la Baronesa Irmgard Julinka Wagner von Wehrborn, en el Castillo de Glücksburg civilmente el 23 de septiembre de 1981 y religiosamente el 3 de octubre. Cristóbal e Isabel tienen cuatro hijos:

 Princesa Sofía de Schleswig-Holstein (n. 9 de octubre de 1983 en Eckernförde), desposó al empresario sueco Anders Wahlquist (n. 1968) en 2015. Tienen dos hijos:
 Cecilia Wahlquist (2016)
 Sirai Wahlquist (2018)
 Príncipe Heredero Federico Fernando de Schleswig-Holstein (n. 19 de julio de 1985 en Eckernförde), se casó con la modelo alemana Anjuta Buchholz (nacida en 1985/1986) en 2017, con descendencia.
 Príncipe Constantino de Schleswig-Holstein (n. 14 de julio de 1986 en Eckernförde), soltero hasta la actualidad.
 Príncipe Leopoldo de Schleswig-Holstein (n. 5 de septiembre de 1991 en Eckernförde), soltero hasta la actualidad.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 
 22 de agosto de 1949 - 10 de febrero de 1965: Su Alteza Príncipe Cristóbal de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 10 de febrero de 1965 - 30 de septiembre de 1980: Su Alteza El Príncipe Heredero de Schleswig-Holstein
 30 de septiembre de 1980 - presente: Su Alteza El Príncipe de Schleswig-Holstein

Honores 
  Casa de Oldenburgo: Soberano Caballero Gran Cruz de la Orden de Pedro Federico Luis

Ancestros

Véase también 
 Casa de Oldenburgo

Referencias

Enlaces externos 

 Schloss Glücksburg
 The Prince of Schleswig-Holstein's company website

Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Alemania del siglo XXI
Casa de Glücksburg
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Personas de Schleswig-Holstein
Personas de Schleswig